Déplétion a plusieurs significations suivant le contexte de la déplétion :

Dans le domaine pétrolier
Désigne la baisse de production qui suit un pic pétrolier.

En médecine
C'est une baisse en nombre de certains éléments de l'organisme. On peut parler de déplétion sanguine, de déplétion en certains acides aminés, de déplétions en fer ou autres vitamines et oligo-éléments.

En physico-chimie
Dans un mélange de particules de différentes tailles, la déplétion provoque une interaction attractive à courte portée des particules de soluté, ce phénomène contrôle la stabilité de nombreuses solutions colloïdales.

Voir aussi  
 L'antonyme de déplétion est réplétion.